Milland heißen die Orte
 Milland (Brixen), ein Stadtteil von Brixen
 Milland (West Sussex), eine Gemeinde in England
 Milland (Hampshire), ein Ort in der Grafschaft Hampshire, England

Milland ist der Künstlername folgender Personen:
 Gloria Milland (eigentlich Maria Fiè; 1940–1989), italienische Schauspielerin
 Max von Milland (eigentlich Maximilian Hilpold; * 1985), Südtiroler Sänger
 Ray Milland (eigentlich Reginald Alfred Jones; 1907–1986), britischer Schauspieler